Unitarisme comme idéologie politique : unitarisme (politique) ;
unitarisme comme courant théologique : unitarisme (théologie).